Ben Geller
 Jefim Geller
 Herb Geller, jazzsaxofonist
 Margaret Joan Geller
 Michael Lazarevitsj Geller
 Monica E. Geller
 Ross Geller
 Uri Geller
 De Nieuwe Uri Geller